Enrico Heisig, ancien spécialiste allemand du combiné nordique.
James Heisig, un philosophe spécialiste de la philosophie de la religion.